BMW Open 2013 — 98-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 29 апреля по 5 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Филипп Кольшрайбер
 в парном разряде —  Франтишек Чермак и  Филип Полашек

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Янко Типсаревич (№ 10 в мире на тот момент); однако далеко не серб стал одним из главных героев, уступив под натиском одного из местных героев. Немцы, равномерно распределённые по сетке, планомерно переигрывали иностранцев, а последний из них — хорват Иван Додиг — покинул турнир в полуфинале. Пару соперников в титульном матче, в итоге, составили Томми Хаас и Филипп Кольшрайбер: более титулованный уроженец Гамбурга оказался чуть сильнее, завершив финал против прошлогоднего чемпиона в двух сетах. Удачная игра местных спортсменов привела к тому, что зрителю мюнхенского турнира увидели первый с 1965 года титульный матч между их соотечественниками.

Парный турнир, несмотря на относительно сильный состав, не стал успешным ни для одной из сеянных команд; сильнейшая из которых — третий альянс посева Юлиан Ноул / Филип Полашек — проиграла в полуфинале. В титульном матче же сошлись Эрик Буторак и Маркос Багдатис против Дмитрия Турсунова и Яркко Ниеминена. Чистоевропейский дуэт оказался сильнее, проиграв в финале лишь пять геймов.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Хаас обыграл  Филиппа Кольшрайбера со счётом 6-3, 7-6(3).
 Хаас выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер уступает свой 2-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Яркко Ниеминен /  Дмитрий Турсунов обыграли  Маркоса Багдатиса /  Эрика Буторака со счётом 6-1, 6-4.
 Ниеминен выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Турсунов выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2013 года
Май 2013 года
2013